Le nom Orangeburg peut désigner :
 Orangeburg, une ville de l'État de New York, 
 Orangeburg, une ville en Caroline du Sud,
 le comté d'Orangeburg, en Caroline du Sud, dont le siège est la ville d'Orangeburg.